Эмин Али оглы Гусейнов () (7 января 1987, Товуз, Азербайджанская ССР) — азербайджанский боец смешанных боевых искусств, а также самбист и дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата Европы по панкратиону, победитель и призёр многих турниров по самбо и смешанным боевым искусствам.

Биография 
Эмин Гусейнов родился 7 января 1987 года в Товузском районе, Азербайджанской ССР. Рост 182 см, вес 66 кг.

С 1997 года, в течение пяти лет занимался самбо и дзюдо в спортивном клубе «Пехливан». Тренерами были Шахлар Мустафаев (заслуженный мастер спорта) и Мубариз Тагиев.

С 2005 года занимается панкратионом в спортивно-оздоровительном центе «Атилла». Тренер — Азад Аскеров.

С 2004 года является студентом факультета «Единоборства» Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта.

Достижения

Самбо 
 2004 год — бронзовый призёр юношеского чемпионата Азербайджана в весовой категории до 66 кг.
 2004 год — победитель Кубка Азербайджана в весовой категории до 66 кг.

Панкратион 
 2008 год — Победитель чемпионата Азербайджана в весовой категории до 66 кг.
 2008 год — бронзовый призёр Кубка Азербайджана в весовой категории до 66 кг.
 2008 год — бронзовый призёр чемпионата Европы в весовой категории до 66 кг, проходившем в английском городе Манчестер.

Дзюдоисты Азербайджана
Самбисты по алфавиту
Самбисты Азербайджана
Дзюдоисты по алфавиту
Призёры чемпионата Европы по панкратиону
Чемпионы Азербайджана по панкратиону